Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 2001 года прошёл 30 июня — 1 июля на стадионе «Фернан Фурнье» в Арле, Франция. В те же сроки в австрийском Риде состоялся турнир в Первой лиге, а в литовском Каунасе — во Второй лиге. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 63 многоборца из 12 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в Суперлиге на следующий год.

Результаты

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 30 июня—1 июля в австрийском Риде.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 30 июня—1 июля в литовском Каунасе.

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июнь 2001 года
Июль 2001 года
Спорт во Франции в 2001 году
Спорт в Европе в 2001 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
Международные спортивные соревнования в Арле